Adam Zawadzki (1814–1875) – wileński wydawca i drukarz
 Adam Zawadzki – poseł na sejm PRL II kadencji